Světová skupina představovala nejvyšší úrovní ve Fed Cupu, z níž vzešel celkový vítěz soutěže. Účastníci semifinále měli zaručenou účast v této skupině pro nadcházející ročník. Týmy, které prohrály v 1. kole, musely podstoupit baráž o udržení v nejvyšší soutěži.

Pavouk

1. kolo

Ukrajina vs. Itálie

Česko vs. Německo

Srbsko vs. Rusko

Francie vs. Spojené státy americké

Semifinále

Itálie vs. Česko

Spojené státy americké vs. Rusko

Finále

Spojené státy americké vs. Itálie 

Světová skupina 2010